Caetano Prósperi Calil (Guaxupé, 1984. május 20. –) brazil labdarúgó, az olasz Salernitana csatára. Rendelkezik olasz állampolgársággal is.

További információk 
Caetano adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1984-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Cruzeiro labdarúgói
A Santos FC labdarúgói
A CA Paranaense labdarúgói
Az Avaí FC labdarúgói
Az Ipatinga FC labdarúgói
Az AC Siena labdarúgói
Az FC Crotone labdarúgói
A Frosinone Calcio labdarúgói
A Varese labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek